Underdale est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Underdale, banlieue d'Adélaïde, Australie-Méridionale

Underdale, district de Shrewsbury, Shropshire

Homonymie de toponyme